Mount Vernon – posiadłość pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Jerzego Waszyngtona
Miejscowości w USA:
 Mount Vernon – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Mobile
 Mount Vernon – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Mount Vernon – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Montgomery
 Mount Vernon – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Mount Vernon – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Posey
 Mount Vernon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Mount Vernon – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Rockcastle
 Mount Vernon – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Somerset
 Mount Vernon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Mount Vernon – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Mount Vernon – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Westchester
 Mount Vernon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Knox
 Mount Vernon – miasto w stanie Oregon, w hrabstwie Grant
 Mount Vernon – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison
 Mount Vernon – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Franklin
 Mount Vernon – jednostka osadnicza w stanie Wirginia, w hrabstwie Fairfax
 Mount Vernon – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Skagit
Gminy w USA:
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Faulkner
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Jefferson
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Black Hawk
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Kennebec
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Winona
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Lawrence
 Mount Vernon (ang. Mount Vernon Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Davison